Curia – nei primordi della monarchia romana, una suddivisione della sua popolazione
 Curia – luogo di riunione dell'antico Senato romano
Curia Hostilia
Curia Iulia
Curia – complesso architettonico del foro romano di Verona
Curia ducis – sede politico-amministrativa dei duchi longobardi
Curia romana – insieme degli organismi della Chiesa cattolica.
Curia diocesana – uffici e persone che aiutano il vescovo nella guida della diocesi
Magna Curia – nell'organizzazione della Sicilia normanna
Curia – nome ufficiale in latino della Corte di giustizia dell'Unione europea.
 Curia – donna romana, moglie del politico e militare romano Quinto Lucrezio Vespillone

Note

Pagine correlate 
Corte (seguito)

Altri progetti